Григорий Забудский: Забудский, Григорий Александрович (1854 — ?) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Забудский, Григорий Николаевич (1828—1891) — русский адмирал, участник Крымской войны.